Holzweißig bezeichnet:
 Holzweißig, ein Teil der Stadt Bitterfeld-Wolfen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Holzweißig oder Holzweissig ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Holzweißig (1928–2018), deutscher Professor für Technische Mechanik und Autor
 Friedrich Holzweissig (1846–1922), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Gunter Holzweißig (* 1939), deutscher Publizist
 Louis Holzweissig (1840–1916), deutscher Unternehmer, Kommunalpolitiker und Freimaurer